Livry (Calvados)
 Livry (Nièvre)

Desambiguações de topônimos